Ке́вин Диле́йни Клайн (; род. , Сент-Луис, Миссури, США) — американский актёр. Лауреат премии «Оскар» и трёх премий «Тони».

Биография 
Получил солидное актёрское и общегуманитарное образование: изучал драматическое искусство, музыку и пантомиму в университете штата Индианы, окончил Джульярдскую драматическую школу. В молодости играл в театре, в том числе на Бродвее. Трижды был удостоен престижной премии «Тони». Придя в кино, быстро утвердился как актёр большого драматического таланта. Получил от журнала Vanity Fair прозвище «Эррол Флинн 80-х».

Первые удачные роли в кинематографе — фильмы «Выбор Софи» (1982, номинация на «Золотой глобус») и «Большое разочарование» (1983). Стал очень популярен, сыграв в эксцентрической комедии «Рыбка по имени Ванда» (1989, «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана).

Актёр много играл в интеллектуальном кино.

Личная жизнь 
В 1989 году Кевин Клайн женился на американской актрисе Фиби Кейтс. Они познакомились на прослушивании к фильму «Большое разочарование» (1983). Клайн и Кейтс проживают в Нью-Йорке, у них двое детей — сын Оуэн Джозеф Клайн (родился в 1991 году), снявшийся в 2005 году в картине «Кальмар и Кит», и дочь Грета Симона Клайн, 1994 года рождения.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе‎
Выпускники Джульярдской школы
Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Киноактёры США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле
Почётные доктора Индианского университета